Krzysztof Baranowski (ur. 1938) – polski żeglarz, dziennikarz
 Krzysztof Baranowski (1948–2018) – polski historyk